Connolly peut désigner :

Patronyme 

 Billy Connolly (né en 1942), humoriste, acteur, compositeur, scénariste et producteur écossais ;
 Brian Connolly (1945-1997), chanteur écossais (Sweet) ;
 Cyril Connolly (1903-1974), critique littéraire anglais ;
 Derek Connolly (1976-), scénariste américain ;
  ;
Harold Connolly (1901-1980), journaliste et homme politique néo-écossais ;
 Harold Connolly (1931-2010), athlète américain ;
 Jack Connolly (1989), joueur de hockey sur glace américain ;
  ;
James Connolly (1868-1916), militant et auteur irlandais, marxiste, révolutionnaire et syndicaliste ;
 James Connolly (1868-1957), athlète américain médaillé aux jeux olympiques d'Athènes de 1896 ;
 James Connolly (1900-1940), un autre athlète américain ;
  ;
John Connolly (né en 1951), joueur puis entraineur australien de rugby à XV ;
 John Connolly (écrivain) (né en 1968), écrivain irlandais ;
 Joseph Connolly (né en 1950), écrivain anglais contemporain ;
Justin Connolly (1933-2020), compositeur et enseignant britannique ;
 Kevin Connolly (né en 1974), acteur et réalisateur américain ;
 Kristen Connolly (née en 1980), actrice américaine ;
 Matthew Connolly (né en 1987), footballeur anglais ;
 Maureen Connolly (1934-1969), joueuse de tennis américaine ;
 Megan Connolly (née en 1998), footballeuse irlandaise ,
 Myles Connolly (1897-1964), écrivain, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Nathan Connolly (né en 1981), guitariste du groupe Snow Patrol
 Olga Connolly (née en 1932), de nom de jeune fille Olga Fikotová, athlète américano-tchécoslovaque ;
 Peter Connolly (1935-2012), spécialiste du monde antique ;
 Ray Connolly, écrivain, scénariste et journaliste britannique ;
 Richard B. Connolly (1810-1880), est un homme politique américain ;
 Rita Connolly, une chanteuse irlandaise ;
 Robert Connolly, un réalisateur et producteur australien ;
 Sarah Connolly (née en 1963), mezzo-soprano britannique ;
 Thomas Louis Connolly (1815-1876), évêque canadien ;
 Tim Connolly (né en 1981), joueur américain de hockey sur glace ;
 Tyler Connolly (né en 1975), chanteur et guitariste rythmique canadien du groupe rock, Theory of a Deadman ;
 Walter Connolly (1887-1940), acteur américain.

Toponyme

Irlande 
 Connolly, village situé dans le comté de Clare.

Autres 
 Connolly Station, une des deux principales gares de chemin de fer de Dublin en Irlande
 Elle inclut la station de Connolly du DART
 (142758) Connolly, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 , qualité de cuir fourni par l'entreprise britannique Connolly Leather.

Patronyme irlandais